Die Hard:
 Die Hard (фильм)
 Die Hard Trilogy